.台湾 является вторым национальным доменом верхнего уровня для Тайваня.

В ноябре 2019 года и по крайней мере с ноября 2015 года упрощенный суффикс является псевдонимом DNAME для традиционного суффикса. В результате любой субдомен традиционного ДВУ xn--kpry57d автоматически получает псевдоним CNAME из упрощенного ДВУ xn--kprw13d. Традиционный суффикс активно используется.

台湾
Появились в 2010 году на Тайване